Desant na Drvar
 Konjićev skok (šah)